Цфа́сман — еврейская фамилия

 Цфасман, Александр Наумович (1906—1971) — советский пианист, дирижёр и композитор.
 Цфасман, Анатолий Захарович (1928—2021) — советский и российский врач, специалист в области железнодорожной медицины.
 Цфасман, Аркадий Беньяминович (род. 1936) — советский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Цфасман, Михаил Анатольевич (род. 1954) — российский и французский математик.